Котли могу бити:
 Котли (Бузет), насељено место у саставу града Бузета, Истарска жупанија, Хрватска
 Котли (Пакистан), насељено место у дистрикту Котли, управно подручје Азад Кашмир, Пакистан